Terrao puede referirse a:
El nombre común de la planta Chondrilla juncea; 
El nombre común de la planta Sonchus arvensis; o
Terraza o cubierta plana de una construcción.